Госуда́рственный сове́т (, ) — официальное название правительства Финляндии.
В соответствии с Конституцией Финляндии 2000 года, Государственный совет (правительство Финляндии) состоит из премьер-министра и не более чем 17 министров, формально называющихся «членами государственного совета». Министры назначаются на должность и освобождаются от обязанностей президентом республики. Решения Государственного совета принимаются на пленарных заседаниях, на которых председательствует премьер-министр.

На уровне центрального управления под руководством министерств существуют специальные административные чиновники и центральные учреждения, деятельность которых охватывает всю страну. Несмотря на то, что они всегда находятся под контролем министерств, фактически они весьма независимы. Центральные учреждения организованы коллегиально, власть в них принадлежит коллегии в составе руководящих чиновников. Всего существует 22 различных центральных учреждения, находящихся в подчинении министерств.

В настоящее время Государственный совет состоит из 13 министерств:
 Министерство иностранных дел
 Министерство внешней торговли и развития
 Министерство труда и юстиции
 Министерство внутренних дел
 Министерство обороны
 Министерство финансов
 Министерство местного самоуправления и реформ
 Министерство образования и культуры
 Министерство сельского хозяйства и окружающей среды
 Министерство транспорта и коммуникаций
 Министерство экономики
 Министерство социальных дел и здравоохранения
 Министерство семьи и социальных услуг.

Текущий состав 

С 10 декабря 2019 года у власти находится 76-й кабинет министров, возглавляемый Санной Марин.

Состав правительства:
 Санна Марин, премьер-министр, СДП
 Матти Ванханен, министр финансов, Финляндский центр (c 9 июня 2020 года)
 Мария Охисало, министр внутренних дел, Зелёный союз
 Ли Андерссон, министр образования, Левый союз
 Анна-Майя Хенрикссон, министр юстиции, Шведская народная партия
 Пекка Хаависто, министр иностранных дел, Зелёный союз
 Вилле Скиннари, министр по сотрудничеству с развивающимися странами и внешней торговле, СДП
 Туула Хаатайнен, министр труда, СДП
 Антти Кайкконен, министр обороны, Финляндский центр
 Тютти Туппурайнен, министр по делам Европы и управления собственностью, СДП
 Сирпа Паатеро, министр по делам местного самоуправления, СДП
 , министр транспорта и связи, СДП
 Ханна Косонен, министр науки и культуры, Финляндский центр
 Криста Микконен, министр по делам окружающей среды и климата, Зелёный союз
 Яри Леппя, министр сельского и лесного хозяйства, Финляндский центр
 Мика Линтиля, министр экономического развития, Финляндский центр
 Айно-Кайса Пеконен, министр социальной сферы и здравоохранения, Левый союз
 Криста Киуру, министр по делам семьи и базовым услугам, СДП
 Томас Блумквист, министр по делам сотрудничества со странами Северной Европы и равноправия, Шведская народная партия

В состав правительства вошли представители пяти партий: Социал-демократической партии (семь портфелей), Финляндского центра (пять портфелей), Зелёного союза (три портфеля), Левого союза и Шведской народной партии (по два портфеля). В средствах массовой информации правительство по причине такого представительства партий называют «левоцентристским».

Общее число министров — 19, из них двенадцать женщин и семь мужчин.

См. также 
 Конституция Финляндии
 Политические партии Финляндии
 Премьер-министр Финляндии
 Список премьер-министров Финляндии
 Министр иностранных дел Финляндии
 Министр внутренних дел Финляндии
 Министр обороны Финляндии
 Министр финансов Финляндии
 Министр юстиции Финляндии

Примечания

Ссылки 

 

Право Финляндии
Государственное устройство Финляндии
Министерства Финляндии
Финляндия